Mavrodin ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mavrodin (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Mavrodin (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița